Вербовецька волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:

 Вербовецька волость — Кременецького повіту Волинської губернії;
 Вербовецька волость — Балтського повіту Подільської губернії.